A szeldzsuk törökök eredetileg egyetlen, nagy kiterjedésű államot hoztak létre, amely azonban rövid idő múlva részekre szakadt. A szeldzsuk birodalmak öt nagyobb központ köré szerveződtek:

 Nagyszeldzsuk Birodalom Perzsiában és Irakban
 Ikóniumi Szultánság, más néven Ikonioni vagy Rúmi Szultánság Anatóliában